Nachtexpress steht für:

 ARD-Nachtexpress, ein Nachtprogramm des ARD-Hörfunks
 ALPEN-SYLT Nachtexpress – Nachtzug der RDC AUTOZUG Sylt
 Teile des öffentlichen Personennahverkehrs, siehe Nachtverkehr
 Nacht-Express, eine Abendzeitung, die 1945 bis 1953 in Ost-Berlin erschien
 Nachtexpress (Film), Schweizer Spielfilm aus dem Jahr 2012